Домініканці — католицький чернечий орден.
 Домініканці (народ) — громадяни Домініканської республіки.